Moby Duck es un pato de historietas de cómic. Es el capitán de un remolque ballenero. A menudo lleva a la carga para el Tío Gilito, ya que ocasionalmente es un empleado de su personal. Donald sirvió como su primer oficial, pero pronto fue sustituido por Averías Chapuzas. Tiene como mascota a una marsopa llamada Porpy (cuya inteligencia es mucho mayor que la de Averías). Moby tiene un notable conocimiento del mar que le sirve bien. También es escrupulosamente honesto y responsable.

Apariciones

Serie de TV 
 The Wonderful World of Color - Pacifically Peeking (1968)
 House of Mouse - House of Crime (2001)

Serie de cómics 
 Walt Disney's Donald Duck (1952 - Boom! Studios)
 Walt Disney's Uncle Scrooge (1953 - Boom! Studios)
 Walt Disney's Beagle Boys (1964 - Gold Key)
 Walt Disney's Super Goof (1965 - Gold Key)
 Walt Disney's Huey, Dewey, Louie : Junior Woodchucks (1966 - Gold Key)
 Moby Duck (1967 - Gold Key)
 Walt Disney Comics Digest (1968 - Gold Key)
 Darkwing Duck y Ducktales: Dangerous Currency (2011 - Boom! Studios)
 The Stories of the Bay: The Lightning's Ballad (2013 - IDW Publishing)

Otros 
 Donald and Mickey - Fun-Time Extra (1973, en Reino Unido)
 Disney Especial 7 - Os Aventureiros (1973, en Brasil)
 Disney Especial 15 - Os Marinheiros (1975, en Brasil)
 Disney Especial 21 - Os Piratas (1976, en Brasil)
 Micky Maus - Ferien-Poster (1981, en Alemania)
 Disney Especial Reedição 14 - Os Marinheiros (1983, en Brasil)
 Mickey 381 - Calendario F1 Mickey (1984, en Brasil)
 Anders And & Co. - Held i uheld (1990, en Dinamarca)
 Paperinik (1993, Walt Disney Company Italia)
 Disney Time 63 Y Toplino - Moby Dick (2013, en Italia)

Personajes clásicos de Disney
Estadounidenses ficticios
Patos de ficción
Personajes de historieta

en:Duck family (Disney)#Moby Duck